Полоцк:

 Полоцк — город в Витебской области, административный центр Полоцкого района.
 Полоцк — железнодорожная станция Белорусской железной дороги, расположенная в Полоцке. 
 Полоцк (также Роберт) — остров архипелага Южные Шетландские острова. 
 «Полоцк» — белорусский футбольный клуб из города Полоцк.
 «Полоцк» — парусная шхуна Черноморского флота России, участвовала в войне с Турцией 1787—1791 годов.